Tony, the Greaser – cortometraggio western del 1911 diretto da William F. Haddock
Tony, the Greaser – cortometraggio del 1914 diretto da Rollin S. Sturgeon